Franz Raiwez (1865 - 1952), journaliste et écrivain belge, naturalisé français ;
Lia Raiwez (1860 - 1940), peintre belge sur porcelaine.